Le nom de loi Taubira, du nom de Christiane Taubira en tant que députée ou garde des Sceaux, peut se référer à trois lois françaises :
 la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, dont Christiane Taubira, alors députée, était rapporteur ;
 la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, déposée devant le parlement (en tant que ministre) ;
 la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (en tant que ministre).

Taubira
Taubira
Taubira
Loi française de 2001
Loi française de 2013
Loi française de 2014